En musique classique, le titre Vingt-quatre préludes peut désigner :

 les Vingt-quatre préludes de Frédéric Chopin
 les Vingt-quatre préludes de Dmitri Chostakovitch
 les Vingt-quatre préludes et fugues de Dmitri Chostakovitch
 les Vingt-quatre préludes d'Alexandre Scriabine